Veenhof (Aa en Hunze)
 Veenhof (Wijchen)
 Jan Veenhof (voetballer)
 Johan Veenhof 
 Klaas R. Veenhof (assyrioloog)
Cornelis Veenhof (theoloog)